Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери — книга про  Антитерористичну операцію на сході України.

Опис 
Книга є спробою панорамного погляду на перебіг воєнних подій на Донбасі 2014-2015 роказ у баченні журналістів Телевізійної Служби Новин (ТСН).

Примітки

Джерела

Посилання 
 Сайт книги

2015 в Україні
Книги про російсько-українську війну
Книги 2015